Nowomykolajiwka (ukrainisch ; russisch ) ist eine Siedlung städtischen Typs im Norden der ukrainischen Oblast Saporischschja mit etwa 5200 Einwohnern (2019) und liegt am Fluss Werchnja Tersa.

Geschichte 
Der Ort wurde 1790 zum ersten Mal erwähnt, hieß bis 1812 Kotschereschki und besitzt seit 1957 den Status einer Siedlung städtischen Typs.

Nowomykolajiwka war bis Juli 2020 das Verwaltungszentrum des Rajons Nowomykolajiwka. Seitdem gehört das Gebiet zum neuen Rajon Saporischschja.

Verwaltungsgliederung 
Am 12. Juni 2020 wurde die Siedlung zum Zentrum der neugegründeten Siedlungsgemeinde Nowomykolajiwka (Новомиколаївська селищна громада/Nowomykolajiwska selyschtschna hromada). Zu dieser zählen auch die 52 in der untenstehenden Tabelle aufgelisteten Dörfer sowie die Ansiedlung Trudowe, bis dahin bildete sie zusammen mit den Dörfern Mychajliwske und Ostrowske die gleichnamige Siedlungsratsgemeinde Nowomykolajiwka (Новомиколаївська селищна рада/Nowomykolajiwska selyschtschna rada) im Zentrum des Rajons Nowomykolajiwka.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Saporischschja.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Nowomykolajiwka Teil der Gemeinde:

Söhne und Töchter der Ortschaft 
In der Ortschaft kam 1932 Witold Fokin, der letzte Regierungschef der Ukrainischen SSR und erster Ministerpräsident der unabhängigen Ukraine, zur Welt.

Weblinks 
 Eintrag zum Ort in der Enzyklopädie der Geschichte der Städte und Dörfer der Ukrainischen SSR (ukrainisch)
 Webseite des Gemeinderates auf rada.info (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Saporischschja
Ersterwähnung 1790
Rajon Saporischschja